Katedralen kan syfta på
 Katedral, benämning på den kyrka i ett stift där en biskop residerar
 Katedralen (dal), en dal i Antarktis